Krasimir Avramov, bugarski pjevač i tekstopisac
 Smilja Avramov, srbijanska pravnica
 Vlada Avramov, srpski nogometni vratar.